Stölting bzw. Stoelting ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stölting (1836–1901), deutscher Schul- und Seminardirektor in Wolfenbüttel.
 Erhard Stölting (* 1942), deutscher Soziologe
 Gustav Stölting (1850–1934), deutscher Verwaltungsjurist, Gutsbesitzer und Parlamentarier
 Hermann Stölting († 1883), Bürgermeister der Stadt Offenbach am Main
 Nina Stoelting (* 1966), deutsche Künstlerin
 Wilfried Stölting (1942–2018), deutscher Sprachdidaktiker

Weitere Bedeutungen:
 Stölting-Gruppe, Unternehmen aus Gelsenkirchen
 Team Stölting, von der Stölting-Gruppe gesponserte Radsportmannschaft